Ха́ген Богда́нский (, 24 апреля 1965, Западный Берлин) – немецкий кинооператор.

Биография 
В юности выступал как актёр на небольших ролях, в частности — в известном анимационном телесериале Die Sendung mit der Maus. Закончил Государственный техникум оптики и фототехники в Берлине. Работал ассистентом кинооператора, с 1996 года — главный оператор. Постоянно сотрудничает с Оскаром Рёлером.

Преподаёт операторское искусство в Медиашколе Гамбурга.

Избранная фильмография 
  — Ненасытный (Оскар Рёлер)
  — Некуда идти (Оскар Рёлер; премия Международного кинофестиваля независимого кино в Оуренсе, Испания)
  — Храмовник (Себастьян Хенкель-Доннерсмарк, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк)
  — Год первого поцелуя (Кай Вессель)
  — Страх (Оскар Рёлер)
  — Антитела (Кристиан Альварт)
  — Жизнь других (Флориан Хенкель фон Доннерсмарк; Немецкая кинопремия, Премия ассоциации немецких кинокритиков)
  — Хильда (Кай Вессель)
  — Дело № 39 (Кристиан Альварт)
  — Молодая Виктория (Жан-Марк Валле)
  — Бобёр (Джоди Фостер)
  — МЫ. Верим в любовь (Мадонна)
  — Милый друг (Деклан Донеллан)

Примечания

Ссылки 
 Хаген Богданский в Интернет-энциклопедии кинооператоров 
  

Кинооператоры Германии
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis
Операторы-постановщики